ekonom – nadzorca prac rolnych
 „Ekonom” – czasopismo ekonomiczne
 Ekonom (1979-) – polski raper i producent muzyczny